Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Manuel Orantes 7-6, 4-6, 9-7.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1975